Wierzbie ist der Name folgender Orte in Polen:
 Wierzbie (Sompolno) in der Woiwodschaft Großpolen
 Wierzbie (Pierzchnica) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Wierzbie (Charsznica) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Wierzbie (Kutno) in der Woiwodschaft Łódź
 Wierzbie (Łabunie) in der Woiwodschaft Lublin
 Wierzbie (Łambinowice) in der Woiwodschaft Oppeln
 Wierzbie (Praszka) in der Woiwodschaft Oppeln
 Wierzbie (Dąbrowa Zielona) in der Woiwodschaft Schlesien
 Wierzbie (Koszęcin) in der Woiwodschaft Schlesien